Champions League kallas flera mästarlagsturneringar i framförallt fotboll och handboll:

 Afrikanska fotbollsförbundets Champions League, se vidare CAF Champions League
 Asiatiska fotbollsförbundets Champions League, se vidare AFC Champions League
 Europeiska fotbollsförbundets Champions League för herrar, se vidare Uefa Champions League
 Europeiska fotbollsförbundets Champions League för damer, se vidare Uefa Women's Champions League
 Oceaniens fotbollsförbunds Champions League, se vidare OFC Champions League
 Nord- och Centralamerika samt Karibiens fotbollsförbunds Champions League, se vidare Concacaf Champions League
 Europeiska handbollsförbundets Champions League för herrar, se vidare EHF Champions League (herrar)
 Europeiska handbollsförbundets Champions League för damer, se vidare EHF Champions League (damer)
 Internationella ishockeyförbundets Champions League, se vidare Champions Hockey League
 Europeiska volleybollförbundets Champions League för herrar, se vidare CEV Champions League (herrar)
 Europeiska volleybollförbundets Champions League för damer, se vidare CEV Champions League (damer)